HMS Hampshire je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hampshire (1903) 
 HMS Hampshire (FY173) 
 HMS Hampshire (D06)

Hampshire